

Giorno 1 (28 Maggio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Gilles Müller [26]
 Singolare femminile:  Angelique Kerber [1],  Mirjana Lučić-Baroni [22],  Roberta Vinci [31]

Giorno 2 (29 Maggio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Jack Sock [14],  Gilles Simon [31],  Mischa Zverev [32] 
 Singolare femminile:  Coco Vandeweghe [19],  Daria Gavrilova [24], Lauren Davis [25]

Giorno 3 (30 Maggio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Alexander Zverev [9],  Sam Querrey [27] 
 Singolare femminile:  Johanna Konta [7]
 Doppio maschile:  Henri Kontinen /  John Peers [1],  Feliciano López /  Marc López [6],  Fabrice Martin /  Daniel Nestor [14]

Giorno 4 (31 Maggio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Jo-Wilfried Tsonga [12],  Ivo Karlović [23] 
 Singolare femminile:  Dominika Cibulková [6],  Petra Kvitová [15],  Kiki Bertens [18]
 Doppio maschile:  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut [2],  Florin Mergea /  Aisam-ul-Haq Qureshi [13]
 Doppio femminile:  Sania Mirza /  Yaroslava Shvedova [4],  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke [11]
 Doppio misto:  Chan Yung-jan /  John Peers [1]

Giorno 5 (1 Giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Tomáš Berdych [13],  Nick Kyrgios [18],  David Ferrer [30]
 Singolare femminile:  Madison Keys [12],  Anastasia Pavlyuchenkova [16],  Barbora Strýcová [20],  Ana Konjuh [29]
 Doppio maschile:  Raven Klaasen /  Rajeev Ram [8],  Pablo Carreño Busta /  Guillermo García López [10],  Marcin Matkowski /  Édouard Roger-Vasselin [12],  Oliver Marach /  Mate Pavić [15]
 Doppio femminile:  Raquel Atawo /  Jeļena Ostapenko [10]

Giorno 6 (2 Giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile: David Goffin [10],  Grigor Dimitrov [11],  Lucas Pouille [16],  Steve Johnson [25]
 Singolare femminile: Yulia Putintseva [27],  Zhang Shuai [32]
 Doppio maschile:  Bob Bryan /  Mike Bryan [3],  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo [4]
 Doppio femminile:  Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková [5],  Darija Jurak /  Anastasia Rodionova [17]
 Doppio misto:  Jeļena Ostapenko /  Bruno Soares [8]

Giorno 7 (3 Giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:   Pablo Cuevas [22],  Fabio Fognini [28],  Juan Martín del Potro [29]
 Singolare femminile:  Agnieszka Radwańska [9],  Elena Vesnina [14],  Daria Kasatkina [26]
 Doppio femminile:   Abigail Spears /  Katarina Srebotnik [8],  Eri Hozumi /  Miyu Katō [18]
 Doppio misto:  Yaroslava Shvedova /  Alexander Peya [5]

Giorno 8 (4 Giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Milos Raonic [5],  Roberto Bautista Agut [17],  Albert Ramos Viñolas [19],  John Isner [21],  Richard Gasquet [24]
 Singolare femminile:  Garbiñe Muguruza [4],  Svetlana Kuznetsova [8],  Venus Williams [10],  Anastasija Sevastova [17],  Samantha Stosur [23]
 Doppio maschile:  Rohan Bopanna /  Pablo Cuevas [9]
 Doppio femminile:  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan [9],  Kiki Bertens /  Johanna Larsson [13]
 Doppio misto:  Katarina Srebotnik /  Raven Klaasen [4],  Chan Hao-ching /  Jean-Julien Rojer [6]

Giorno 9 (5 Giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Gaël Monfils [15]
 Singolare femminile:  Carla Suárez Navarro [21]
 Doppio maschile:  Jamie Murray /  Bruno Soares [5]
 Doppio femminile: Chan Hao-ching /  Barbora Krejčíková [12],  Svetlana Kuznetsova /  Kristina Mladenovic [14],  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez [15]
 Doppio misto:  Sania Mirza /  Ivan Dodig [2]

Giorno 10 (6 Giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Caroline Wozniacki [11],  Kristina Mladenovic [13]
 Doppio maschile:  Ivan Dodig /  Marcel Granollers [7]

Giorno 11 (7 Giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Novak Đoković [2],  Marin Čilić [7],  Kei Nishikori [8],  Pablo Carreño Busta [20]
 Singolare femminile:  Elina Svitolina [5],  Caroline Garcia [28]
 Doppio femminile:  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina [2] 
 Doppio misto:  Andrea Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin [3]

Giorno 12 (8 Giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Karolína Plíšková [2],  Timea Bacsinszky [30]

Giorno 13 (9 Giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Andy Murray [1],  Dominic Thiem [6]
 Doppio maschile:  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah [16]
 Doppio femminile:  Chan Yung-jan /  Martina Hingis [3],  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková [6]

Giorno 14 (10 Giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Simona Halep [3]

Statistiche della finale femminile

Giorno 15 (11 Giugno) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Stan Wawrinka [3]

Statistiche della finale maschile 

Open di Francia 2017